Pfister-Schwaighusen ist der Name folgender Personen:

 Hermann von Pfister-Schwaighusen (1836–1916), deutscher Militärhistoriker, völkischer Schriftsteller und Ideologe sowie Germanist
 Otto von Pfister-Schwaighusen (1868–1952), deutscher Jurist, Schriftsteller und Dichter